Die 75. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1971/72 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Basel.

Nationalliga A 

|}

Abstiegsrunde 

|}

Nationalliga B 

|}

1972
Fußballsaison 1971/72